

Geografia 
 Lora  – località di Como

Persone 
 Lora – cantante e personaggio televisivo rumena
 Alberto Lora – calciatore spagnolo
 Enrique Lora – calciatore spagnolo
 Juan Ramos de Lora – missionario, docente e vescovo cattolico spagnolo
 Miguel Lora – pugile colombiano

Onomastica 
 Lora  – nome femminile

Tecnologia 
 LORA  – missile balistico
LoRa  – tecnologia di comunicazione wireless